Armen Bedrossian (1972-), compositeur français ;
 Franck Bedrossian (1971-), compositeur français ;
 Pascal Bedrossian (1974-), joueur et entraîneur de football franco-arménien.

Voir aussi 
 Cam Bedrosian (1991-), joueur américain de baseball.